Francazal est un toponyme qui peut désigner :
 Francazal, commune française, située dans le département de la Haute-Garonne en région Occitanie ;
 Francazal, quartier de la commune de Cugnaux, dans la banlieue sud-ouest de Toulouse (département de la Haute-Garonne, région Occitanie) ;
 Aéroport de Francazal, aéroport civil,
 Base aérienne 101 Toulouse-Francazal, ancienne base militaire,
 Affaire des paras de Francazal, affaire criminelle française.